Australian Open 2006 se hrálo 16. až 29. ledna v Melbourne Parku v Melbourne. Vítězem mužské dvouhry v předchozím ročníku byl Marat Safin, který ale titul neobhajoval. V roce 2006 zvítězil Roger Federer, který porazil ve finále Marcose Baghdatise.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Externí odkazy 
	

Australian Open 2006